81. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 23–28 września 2008 w włoskim mieście Varese. Były to dwunaste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1926, 1932, 1951, 1955, 1962, 1968, 1976, 1985, 1994, 1999 i 2004). Nikomu (w zdecydowanej większości z powodu absencji) nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów, najlepszą okazała się Niemka Judith Arndt, która zdobyła dwa brązowe medale.

Nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 18. miejsca przez Macieja Paterskiego w wyścigu ze startu wspólnego do lat 23.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 589 osób (150 kobiet i 439 mężczyzn) z 57 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Niemcy (26 osób), Włochy (26) i Holandia (24). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski zgłosił 18 osób (11 zawodników i 7 zawodniczek) w pięciu konkurencjach (bez jazdy indywidualnej na czas do lat 23).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2008 w kolarstwie
Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2008 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech